

Sigle 
  Satellite Laser Ranging – geodesia spaziale
  Service level requirement – livello di servizio atteso dal cliente in un service level agreement
 Single-lens reflex – macchina fotografica reflex
 Sri Lanka Railways - gestore delle ferrovie dello Sri Lanka

Codici 
 SLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sulphur Springs, Texas (Stati Uniti d'America)
 slr – codice ISO 639-3 della lingua salar

Informatica 
 Parser SLR – tipo di Parser LR

Altro 
 Mercedes-Benz SLR McLaren – autovettura sportiva della Mercedes-Benz